Pierre Moreau peut désigner :

 Pierre Moreau (~1599-1648), maître écrivain et imprimeur ;
  (1885-1958), général français ;
 Pierre Moreau (1957-), homme politique québécois ;
Pierre Moreau (de)(1895-1972), professeur de littérature française ;